Fuck Me I'm Famous — серія збірок французького хауз-діджея Давіда Ґети. Перший альбом серії випущено 2003 року.

Fuck Me I'm Famous (2003) 

 «Just for One Day (Heroes)» — David Guetta vs. Bowie
 «Shout» — E-Funk featuring Donica Thornton
 «Shake It» — Lee Cabrera
 «Fuckin' Track» — Da Fresh
 «Satisfaction» — Benny Benassi
 «Distortion» — David Guetta featuring Chris Willis
 «Dancing in the Dark» — 4 Tune 500
 «Heart Beat» — Africanism by Martin Solveig
 «Sunshine» — Tomaz vs. Filterheadz
 «Sometimes» — Deux
 «If You Give Me Love» — Crydajam
 «Ghetto Blaster» — Twin Pitch
 «Stock Exchange» — Miss Kittin & The Hacker
 «Who Needs Sleep Tonight» — Bob Sinclar
 «Bye Bye Superman» — Geyster
 «Bucci Bag» — Andrea Doria

Fuck Me I'm Famous Vol. 2 (2005) 

 «Zookey — Lift Your Leg Up» — Yves Larock Feat. Roland Richards
 «Freek U» — Bon Garçon
 «Most Precious Love» — Blaze featuring Barbara Tucker
 «Everybody» — Martin Solveig
 «Pump Up the Jam» — D.O.N.S. featuring Technotronic
 «Geht's Noch» — Roman Flugel
 «Not So Dirty» — Who's Who
 «The World Is Mine» — David Guetta разом з JD Davis
 «Shot You Down» — Audio Bullys featuring Nancy Sinatra
 «I Like the Way (You Move)» — BodyRockers
 «Say Hello» — Deep Dish
 «In Love With Myself» — David Guetta разом з JD Davis
 «Miss Me Blind» — Culture Club
 «Rock the Choice» — Joachim Garraud
 «Manga» — H Man
 «Louder Than the Bomb» — Tiga
 «The Drill» — The Drill
 «Infatuation» — Jan Francisco and Joseph Armani

Fuck Me I'm Famous — Ibiza Mix 06 (2006) 

 «Walking Away» — The Egg
 «Love Don't Let Me Go» — David Guetta
 «No More Conversation» — Freeform Five
 «Same Man» — Till West and DJ Delicious
 «Something Better» — Martin Solveig
 «Love Sensation» — Eddie Thoenick and Kurd Maverick
 «World, Hold On — Children of the Sky» — Bob Sinclar
 «In My Arms» — Mylo
 «Get It On (Summer Love)» — Joe Vannelli featuring Rochelle Flemming
 «5 in the Morning» — Richard F.
 «The Rub (Never Rock)» — Kurd Maverick
 «Dance I Said» — Erick Morillo and Diddy
 «Toop Toop» — Cassius
 «Fuck Swedish» — Logic
 «Teasing Mr. Charlie» — Steve Angello
 «Time» — David Guetta

Fuck Me I'm Famous — International, Vol. 2: Ibiza Mix 08 (2008) 

 «Keep On Rising» — Ian Carey featuring Michelle Shellers
 «No Stress» — Laurent Wolf featuring Eric Carter
 «Tomorrow Can Wait» — David Guetta & Chris Willis vs. El Tocadisco
 «Sucker» — Dim Chris
 «Toys Are Nuts» — Gregor Salto and Chuckie
 «Move Move» — Robbie Rivera
 «Outro Lugar» — Prok and Fitch
 «Delirious» — David Guetta featuring Tara McDonald
 «Apocalypse» — Arno Cost and Norman Doray
 «Toca's Miracle» — Fragma
 «So Strong» — Meck featuring Dino
 «Pjanoo» — Eric Prydz
 «Runaway» — Tom Novy featuring Abigail Bailey
 «Man with the Red Face» — Mark Knight and Funkagenda
 «Pears» — Federico Franchi
 «The Rock» — Joachim Garraud
 «Jack Is Back» — David Guetta

 «Tomorrow Can Wait» — David Guetta & Chris Willis vs. El Tocadisco
 «Sucker» — Dim Chris
 «Toys Are Nuts» — Gregor Salto and Chuckie
 «Move Move» — Robbie Rivera
 «Outro Lugar» — Prok and Fitch
 «Delirious» — David Guetta featuring Tara McDonald
 «The One» — Sharam featuring Daniel Bedingfield
 «3 Minutes To Explain» — Fedde Le Grand and Funkerman
 «Who's Who» — Klack
 «What The F***» — Funkagenda
 «Bleep» — Sandy Vee
 «Radio» — Felix Da Housecat
 «Jack Is Back» — David Guetta
 «Pears» — Federico Franchi
 «The Rock» — Joachim Garraud
 «Rock 'N' Rave» — Benny Benassi

 «Pjanoo» — Eric Prydz
 «Runaway» — Tom Novy featuring Abigail Bailey
 «Toca's Miracle» — Fragma
 «Miracle» — The Frenchmakers featuring Andrea Britton
 «Golden Walls» — Dahlbäck and Cost
 «TQ» — Arias
 «So Strong» — Meck featuring Dino
 «Caribe» — Tristan Garner Presents Caribe
 «You» — Steve Harris and Paul Harris
 «Humanoidz» — Tom De Neef and Laidback Luke
 «Ring Road» — Underworld
 «Beautiful Lie» — Keemo and Tim Royko featuring Cosmo Klein
 «Man with the Red Face» — Mark Knight and Funkagenda

Fuck Me I'm Famous — Ibiza Mix 2009 (2009) 

 «When Love Takes Over (Electro Extended)» — David Guetta з Kelly Rowland
 «Believe (Remix 2009)» — Ministers de la Funk vs. Antoine Clamaran & Sandy Vee feat. Jocelyn Brown
 «Boom Boom Pow (David Guetta Electro-Hop Remix)» — The Black Eyed Peas
 «Leave The World Behind» — Axwell, Sebastian Ingrosso, Steve Angello, Laidback Luke feat. Deborah Cox
 «Riverside (Original Mix)» — Sidney Samson
 «Day 'n' Nite (Bingo Players Remix)» — Кід Каді vs. Crookers
 «Thief» — Afrojack
 «Let The Bass Kick (Original Mix)» — Chuckie
 «My God» — Laidback Luke
 «Rockerfeller Skank (Original Mix)» — Fatboy Slim vs. Koen Groeneveld
 «Amplifier (Original Club Mix)» — F.L.G
 «Where Is The Love» — David Guetta feat. Max 'C'
 «GRRRR» — David Guetta
 «Cyan (Original Mix)» — Arno Cost
 «The Answer (Dabruck & Klein Rmx Extended)» — Joachim Garraud
 «Times Like This (Club Mix)» — Albin Myers

Fuck Me I'm Famous — Ibiza Mix 2010 (2010) 

 «Gettin' Over You (Extended)» — David Guetta & Chris Willis featuring Fergie & LMFAO
 «On The Dancefloor» — David Guetta featuring apl.de.ap & will.i.am
 «Rock That Body» — Black Eyed Peas
 «Flashback (David Guetta Remix)» — Calvin Harris
 «Louder Than Words» — David Guetta & Afrojack featuring Nile Mason
 «I'm In a House (Sharam Remix)» — Steve Aoki featuring Zuper Blahq
 «Rave'n'Roll» — Steve Angello
 «I'll Be There» — Afrojack & Gregor Salto
 «Walk With Me (Axwell vs. Daddy's Groove Remix)» — Prok & Fitch
 «50 (one) Degrees» — David Guetta & Swedish House Mafia featuring Cathy
 «The World Is Yours» — Sidney Samson
 «Who's In The House (Chuckie Remix)» — Chris Kaeser
 «Put Your Hands Up» — Koen Groeneveld & Mark Knight
 «Hey Hey (Riva Starr Paradise Garage Remix)» — Dennis Ferrer
 «Glow» — Cirez D
 «Strobe» — Deadmau5

Fuck Me I'm Famous — Ibiza Mix 2011 (2011) 

 «Where Them Girls At (Nicky Romero Remix)» — Давід Ґета з Flo Rida & Нікі Мінай
 «Sweat (David Guetta & Afrojack Dub Mix)» — Snoop Dogg
 «Rapture (Avicii New Generation Extended Mix)» — Nadia Ali
 «Beautiful People (FMIF Remix)» — Кріс Браун і Benny Benassi
 «Turn Up The Volume (Original Mix)» — AutoErotique
 «Pandemonium (Original Mix)» — David Guetta & Afrojack featuring Carmen
 «Replica (Original Mix)» — Afrojack
 «Little Bad Girl (Instrumental Club Mix)» — David Guetta
 «Detroit Bounce (Original Mix)» — Chuckie
 «Duel (Original Mix)» — Third Party
 «The Moment (Steve Angello Edit)» — Tim Mason
 «Bass Line (Original Mix)» — David Guetta
 «Lise (Original Mix)» — Arno Cost
 «Sinnerman (Original Mix)» — Sean Miller & Daniel Dubb
 «Doin' Ya Thang (Original Mix)» — Oliver $

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт збірки
 Офіційний сайт діджея  

Альбоми Девіда Гетти